

Sigle 
 Aarne-Thompson-Uther – schema di classificazione delle fiabe
 Amalgamated Transit Union – sindacato nordamericano
 Antenna Tuner Unit – in inglese indica l'accordatore d'antenna

Codici 
 ATU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile dell'isola di Attu (Stati Uniti d'America)
 atu – codice ISO 639-3 della lingua reel